KLHL12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 568 амінокислот, а молекулярна маса — 63 277.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, убіквітинування білків, транспорт між ендоплазматичним ретикулумом і апаратом Гольджі, сигнальний шлях Wnt, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки